Эль-Расильо-де-Камерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 13,61 км². Население — 150 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 El Rasillo en Google Maps
 Club Naútico El Rasillo
 Previsión del tiempo para El Rasillo
 Ficha de El Rasillo en el Canal Pueblos de la Rioja

Муниципалитеты Риохи